gąsieniczniki (owady) (Ichneumonoidea) – nadrodzina owadów
 gąsieniczniki, inaczej liszkojady (Campephagidae) – rodzina ptaków